Bigalke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Günther Bigalke (1933–2019), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Jürgen Bigalke (* 1942), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister der Stadt Falkensee
 Oli Bigalke (* 1968), deutscher Schauspieler
 Sascha Bigalke (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Ulrich Bigalke (1910–1940), deutscher Ingenieur, Automobilrennfahrer, Filmemacher und Jagdflieger